A plusieurs significations en anglais dont « signifier », « méchant », « moyenne » ;

Titres

Cinéma 
 Mean Creek est un film américain réalisé par Jacob Aaron Estes sorti le .

Magazine 
 Mean Machines était un magazine multi-format de jeux vidéo édité entre 1990 et 1992 au Royaume-Uni.

Musique 
 Mean, le cinquième album de Montrose sorti en 1976.
 Mean, le troisième single extrait de l'album Speak Now de Taylor Swift.
 Mean Mr. Mustard est une chanson du groupe britannique The Beatles.

Patronyme 

 Bun Hay Mean (1981-), est un humoriste et comédien franco-cambodgien.

Divers 
 Mean Machines de Stockholm

Toponyme 

 Otdar Mean Cheay est une province du Cambodge.
Patronyme cambodgien